Келли Дорджи (; род. 4 января) — бутанский актёр и модель, живущий в Мумбаи, Индия.

Келли Дорджи учился в , Дарджилинг, а затем в , Мумбаи.

Келли Дорджи стал известен благодаря конкурсу . Он встречался с бывшей Мисс Вселенная, актрисой Болливуда Ларой Датта.

Фильмография

Примечания 

Актёры кино на хинди
Актёры кино на телугу